Plusieurs salles de théâtre sont nommées d’après le dramaturge italien Carlo Goldoni :
 le théâtre Carlo-Goldoni de Bagnacavallo en Italie ;
 le  de Corinaldo en Italie ;
 le  de Florence en Italie ;
 le théâtre Carlo-Goldoni de Livourne en Italie ;
 le théâtre Carlo Goldoni (Teatro stabile del Veneto "Carlo Goldoni") de Venise en Italie.